В теории вероятности нормальная смесь дисперсии-среднего со смешивающей плотностью  это непрерывное вероятностное распределение случайной величины  вида: 

где  и  — действительные числа и . 
Случайные величины  и  независимы,  и  — непрерывное вероятностное распределение на положительной полуоси с плотностью вероятности .

Непрерывные распределения